1C steht für:
 1C (Unternehmen), russischer Softwarehersteller
 Chevrolet 1C, Pkw-Modell
 National Highway 1C

Satelliten:
 Astra 1C, Fernsehsatellit der SES Global
 Fengyun-1C, chinesischer Wettersatellit
 Hispasat 1C, Fernsehsatellit des spanischen Satellitenbetreibers Hispasat
 Türksat 1C, Fernsehsatellit der Turksat Satellite Communication and Cable TV Operation AS

1C